Domej ist der Familienname folgender Personen:

 Tanja Domej (* 1977), österreichische Rechtswissenschafterin
 Wolfgang Domej, österreichischer Mediziner

Siehe auch:
 Domeij
 Domey
 Domay